Ocean Island může být:

 Banaba, též Ocean Island – ostrov v Tichém oceánu, součást republiky Kiribati
 Kure (atol), též Ocean Island – atol v Tichém oceánu, součást Havajských ostrovů
 Ocean Island Inn – historická budova ve Victorii v Kanadě

Rozcestníky - místopisné jméno